Кубок Кремля в женском парном разряде проводился в 11-й раз.

В турнире участвовали 16 пар, 4 из которых были посеяны, а 2 пара получила wildcard и одна прошла квалификацию.

Прошлогодние победительницы турнира —  Саманта Стосур и  Лиза Реймонд.

 Квета Пешке и  Франческа Скьявоне выиграли титул, переиграв в финале  Галину Воскобоеву и  Ивету Бенешову со счётом 6-4 6-7(4) 6-1.

Посев  

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Первый раунд)
 Кара Блэк /  Ренне Стаббз (Первый раунд)

<li> Квета Пешке /  Франческа Скьявоне (Титул)
<li> Анна-Лена Грёнефельд /  Лизель Хубер ''(Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетки турнира 

Кубок Кремля 2006